WIKA Alexander Wiegand SE & Co.KG — немецкая компания. Занимается производством техники для измерения давления, температуры, уровня и потока, а также производит контрольно-измерительные приборы, разделители сред, электроконтактные манометры, манометрические и биметаллические термометры, манометры высокого давления, преобразователи давления и температуры, промышленные термометры, приборы для нефтяной, газовой, химической и пищевой промышленности. Производственные мощности расположены в нескольких странах (Германия, Украина, Бразилия, Китай, Индия, Швейцария, США и др.). Поставки продукции осуществляются более чем в 100 стран мира. Дочерние компании «Wika» размещаются в 34 странах мира. Среди них США, Германия, Канада, Россия, Япония, Испания, Бразилия, Австралия.

История 

История компании «Wika» начинается с 1946 г., когда Alexander Wiegand и Philipp Kachel положили начало производству контрольно-измерительных приборов. В 1951 г. компанию возглавил Konrad Wiegand, затем в 1967 г. его сменила Ursula Wiegand. Год за годом компания под управлением сильной и инициативной женщины набиралась опыта, и в 1976 г. она наладила производство электронных СИ и манометрических термометров. В 1984 г. Ursula Wiegand стала первой женщиной, удостоенной награды «Предприниматель года». В 1996 г. компанию возглавил Alexander Wiegand.

Основной офис компании «WIKA» располагается в Германии и обеспечивает работой около 2000 человек на общей площади 50000 кв.м.

Новейший центр сенсорики «Wika» 

В 1999 г. на территории компании был построен новейший центр сенсорики «Wika». На сегодняшний день он является примером правильных инвестиций в будущее компании. Центр сенсорики занимает 10000 м² и представляет собой производственные помещения и исследовательские лаборатории. В центре находится только новейшее оборудование и применяются только современные технологии производства.

Под современными технологиями подразумевается современное производство, класс 100 чистые помещения для производства первичных сенсоров, обеспечение качества ISO 9001, ISO/TS 16949 и полностью автоматизированный склад ISO 14001.

За один год фирма производит около 43 млн приборов, за один день — около 172 тысяч. Размер одной партии манометров или термометров составляет от 1 до 10 тысяч приборов, а диапазон их измерений — от 0... 0,6 мбар, до 0... 15000 бар и от −250 до 1800 °C.

Консолидированный оборот компании «Wika» с 1993 г. по 2007 г. вырос со 170 до 479 млн евро. В 1964 г. в компании трудилось 32 работника, на сегодняшний день их почти 7000 человек.

Структура компании «Wika» 
Организация фирмы состоит из отделов продаж, производства и поддержки. Отделы продаж размещаются почти по всему миру. Это страны Тихоокеанского бассейна, Европа, США и Международный отдел. Отделы производства включают в себя выпуск механических систем измерения, электронных систем измерения и техническую поддержку. Отделы поддержки — финансы и контроллинг, человеческие ресурсы и информационные технологии.

Подразделения компании 

 Подразделение TRONIC
Производство первичных сенсоров, датчиков, переключателей и преобразователей давления. Продукция компании пользуется спросом на рынках машиностроения, мобильной гидравлики, полупроводниковой промышленности, автомобилестроения и других отраслях промышленности. Преимущество перед конкурентами — стандартные и специфические решения и высокая технологическая компетентность.

 Подразделение технологических систем измерения
Производство манометров с трубкой Бурдона, капсульных манометров и манометров с пластинчатой пружиной, биметаллических и манометрических термометров, разделителей, преобразователей давления, термопар, термометров сопротивления, защитных гильз и вторичных преобразователей. Данная продукция поступает на рынки газовой и нефтяной промышленности, химической промышленности, энергетики, пищевой и перерабатывающей промышленности, фармацевтики, бумажно-целлюлозной промышленности, машиностроения и других областей промышленности.

 Подразделение механических систем измерения
Производство манометров с трубкой Бурдона, биметаллических и манометрических термометров и поиск интегрированных решений. Рынки: OEM клиенты, пневматика, гидравлика, сварка (газовые баллоны), медицинская промышленность, отопление, водоснабжение, кондиционирование воздуха и другие области производства.

 Оборудование для испытаний и калибровки
Включает в себя DKD калибровку, обслуживание и ремонт, сервис на местах, первичные эталоны, сервисные инструменты и лабораторное оборудование, различное измерительное и испытательное оборудование, системы проверки на герметичность. Рынки потребления: нефтегазовая промышленность, химическая промышленность, энергетика, пищевая и перерабатывающая промышленность, био- и фармацевтика, автомобильная промышленность, аэронавтика и космическая промышленность, университеты, институты и лаборатории.

См. также 
 Метрология

Производители измерительных приборов‎